Точионик може бити:

 Точионик (Соколац), насељено мјесто у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Точионик (Дубровачко приморје), насељено мјесто у општини Дубровачко приморје, Република Хрватска